Sauce It Up — сингл американского рэпера Lil Uzi Vert. Это третий сингл с его дебютного студийного альбома Luv Is Rage 2. Он вышел 25 августа 2017 года. Песня была спродюсирована и написана Don Cannon. Она дебютировала под номером 49 в американском чарте Billboard Hot 100.

Коммерческие показатели 
«Sauce It Up» дебютировал под номером 49 в чарте Billboard Hot 100 23 сентября 2017.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2019 года
Синглы Atlantic Records
Песни Lil Uzi Vert
Песни, написанные Lil Uzi Vert